Bricco ima više značenja:
 Bricco, Alessandria
 Bricco, Asti
 Bricco, Cuneo
 Bricco, Genoa